Als Konflikte um Wasser gelten rechtliche oder kriegerische Auseinandersetzungen um die Wasserversorgung. Konfliktpotenzial besteht in der Verteilung, Verwendung, Verfügbarkeit und der Verschmutzung trinkbaren Süßwassers.

Während der ausreichende Zugang zu sauberem Wasser weltweit ungleich verteilt ist und deshalb viele Menschen darum „kämpfen“ müssen, gibt es um Wasser kaum „Kämpfe“ im Sinne kriegerischer Handlungen. Meist wurden die Streitigkeiten mit Verhandlungen und auf dem Rechtswege gelöst.

Historische und aktuelle Beispiele für Konflikte um Wasser sind:
 ca. 2.400 v. Chr.: Kämpfe um die Grenzregion Gu'edena zwischen den mesopotamischen Stadtstaaten Lagaš und Umma
 die California Water Wars im Owens Valley (siehe auch Geschichte Kaliforniens#Technische Errungenschaften und ihre Kollateralschäden und St.-Francis-Talsperre#Der Wasserkrieg)
 die Jordan-Wasserfrage
 die Operation Chastise – 1943 sprengte die Royal Air Force mit speziellen Rollbomben die Eder- und die Möhnetalsperre
 diverse Konflikte in Florida (Transfer von Nord- nach Südflorida; Tampa Bay; das Einzugsgebiet der „ACF“-Flüsse)
 die Auseinandersetzung zwischen Alabama, Florida und Georgia um den nach Sidney Lanier benannten See
 2000 der Wasserkrieg von Cochabamba, Auseinandersetzung um die Privatisierung bzw. Rekommunalisierung einer Wasserversorgung in Bolivien
 Südostanatolienprojekt (wobei der Wasser-Abfluss durch das türkisch-syrische Protokoll von 1987 geregelt ist; dieser strategische Aspekt ist zu differenzieren von der taktischen militärischen Bedeutung von Staudämmen wie derzeit im Bürgerkrieg in Syrien.)
 2015: Dhi Qar (Gouvernement), Süd-Irak

Einzelnachweise 

Wasserversorgung
Konflikt